Арніка — рід багаторічних трав'янистих рослин родини складноцвітих.
 Арніка — ботанічний заказник, Закарпатська область.
 Арніка — ботанічна пам'ятка природи, Чернівецька область.
 Арніка — українська естрадна група у Львові, популярна в 1970-х рр.
 1100 Арніка — астероїд головного поясу.